Plantin bzw. Plantijn ist der Familienname folgender Personen:

 Christoffel Plantijn (1520–1589), Buchdrucker und Verleger
 Stéphane Plantin (* 1971), französischer Handballspieler und -trainer

Plantin steht für:
 (6808) Plantin, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Plantin-Moretus-Museum in Antwerpen